Stefan van Palts-Simmern-Zweibrücken (1385–1459), vorst van Palts-Simmern-Zweibrücken
 Stefan van Palts-Simmern (1421–1481), domproost van Maagdenburg, kanunnik in Mainz en Keulen
 Stefan van Palts-Simmern (1457–1489), domproost van Straatsburg, kanunnik in Mainz en Keulen